Metatiron är ett släkte av kräftdjur. Metatiron ingår i familjen Synopiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Metatiron